osoby o nazwisku Márquez lub Marquez
 Gabriel García Márquez – kolumbijski pisarz, noblista
 Rafael Márquez – meksykański piłkarz
 Rafael Márquez Esqueda – meksykański piłkarz
 Rafael Márquez Lugo – meksykański piłkarz
 Iván Márquez – wenezuelski siatkarz
 Iván Márquez Álvarez – hiszpański piłkarz
 Marquez – krater uderzeniowy w USA
 Marquez – miasto w USA, w stanie Teksas